McMonagle ist der Familienname folgender Personen:

 Donald R. McMonagle (* 1952), US-amerikanischer Astronaut
 Sean McMonagle (* 1988), italo-kanadischer Eishockeyspieler